Lutke-î Chiya Sur kan syfta på följande platser:

Irak 

 Qimmat Jabal Jiyā Sūr, bergstopp, Arbil, 
 Qimmat Jiyā Şūr, bergstopp, Arbil, 

Robotskapade Irakförgreningar